Husynne peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 Husynne, un village dans le powiat de Chełm
 Husynne, un village dans le powiat de Hrubieszów